Mezzo, komolyzenei televíziós csatorna
Mezzo, grafikus felhasználói felület
Mezzoszoprán ( szopránnál mélyebb, altnál magasabb női hangterjedelem)